Die NASDAQ-100 Open 2002 waren ein Tennisturnier, welches vom 20. bis 31. März 2002 in Miami stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Im laufenden Jahr war es das zweite von neun Turnieren der Tennis Masters Series.

Titelverteidiger im Einzel war der US-Amerikaner Andre Agassi, der dieses Jahr erneut gewann. Im Finale schlug er Roger Federer in vier Sätzen. Er gewann damit den 48. Titel der Karriere und nach 1990, 1995 und 1996 und 2001 den fünften Titel in Miami.
Die Titelverteidiger im Doppel, Jiří Novák und David Rikl, schieden als Dritte der Setzliste schon in ihrem ersten Match aus. Mark Knowles und Daniel Nestor (Nr. 2 der Setzliste) setzten sich im Finale gegen die Setzlistenersten Donald Johnson und Jared Palmer durch. Woodbridge war mit  Setzlistenerster und zusammen erreicht auch erneut das Finale. Sie gewannen zusammen ihren 15. gemeinsamen Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 96 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 48 Paaren. Die 32 gesetzten Spieler im Einzel und die 16 gesetzten Paarungen im Doppel erhielten in der ersten Runde jeweils ein Freilos. Das Gesamtpreisgeld betrug 3.075.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 3.575.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in Key Biscayne (Florida)